Список історичних населених місць Житомирської області — витяг із Списку історичних населених місць України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. № 878 .

Житомирська область
Населені пункти Житомирської області
Історія Житомирської області
Культура Житомирської області
Списки:Списки історичних населених місць України
Списки українських топонімів